Terraplane – modello di autovettura prodotta dall'Hudson Motor Car Company dal 1932 al 1939
 Terraplane Blues – brano musicale blues del 1936 di Robert Johnson
 Terraplane – gruppo musicale pop britannico degli anni ottanta
 Terraplane – romanzo di fantascienza del 1988 di Jack Womack